Schusterbach ist ein Gewässername:

 Schusterbach (Heinrichsreuthergraben), linker Zufluss des Heinrichsreuthergrabens (zum Biberbach, zur Ilz) nach Heinrichsreit, Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern 
 Schusterbach (Klinglbach), linker Zufluss des Klinglbachs (zum Regen) bei Kriseszell, Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schusterbach (Raab), linker Zufluss der Raab bei Weichselbaum, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Schusterbach (Zeller Ache), linker Zufluss der Zeller Ache bei Kaltenhaus, Gemeinde Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich